Campo Bello kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itatiaia (ort), Rio de Janeiro, 
 Campo Belo, ort, Minas Gerais,

Se även 

 Campobello

Robotskapade Brasilienförgreningar